Plusieurs lignes de transport sont nommées T6 :

Train 
  du train de banlieue de Sydney

Tramway 
 Ligne T6 de Trambesòs (Barcelone)
 Ligne T6 du tramway d'Île-de-France
 Ligne T6 du tramway de Lyon
 Voir aussi